Jim Rohn
 Pascal Rohn
Patronyme anglais